8-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 22 по 25 августа 1985 года на стадионе «Макс-Райман-Штадион» в Котбусе (ГДР). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие юниоры 1966 года рождения и моложе, юниорки — 1967 года рождения и моложе. На старт в 39 дисциплинах чемпионата вышли 672 легкоатлета из 28 стран Европы.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 39 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 18 стран-участниц.

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Август 1985 года
Спорт в Германии в 1985 году
Спортивные соревнования в Бранденбурге
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Германии
Чемпионаты Европы в ГДР
Спорт в Котбусе
Чемпионаты Европы в 1985 году